

Nom 
Ill peut faire référence à :
 Ill, une rivière française, affluente du Rhin ;
 Ill, une rivière autrichienne, affluente du Rhin ; 
 , une rivière allemande, affluente de la  ; 
 Ill, un des membres du groupe de rap français X-Men ;
 Ill (minuscule ill), un trigramme de l'alphabet latin composé d'un I et de deux L.

Sigle 

ILL est un sigle qui peut désigner :
 Institut Laue-Langevin, un institut de recherche à Grenoble.

Code 
ILL est un code qui peut désigner :
 , un aéroport municipal à usage public situé à Willmar, une ville du Minnesota, aux États-Unis, selon la liste des codes AITA des aéroports.

Code IATA des aéroports
Homonymie d'hydronyme